Microsyllis brevicirrata är en ringmaskart som beskrevs av Claparede 1863. Microsyllis brevicirrata ingår i släktet Microsyllis och familjen Syllidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
brevicirrata